Ishizuka ist der Familienname folgender Personen:

 Keiji Ishizuka (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Ishizuka Saburō (1877–1958), japanischer Politiker
 Ishizuka Tatsumaro (1764–1823), japanischer Historiker 
 Tomoaki Ishizuka (* 1965), japanischer Gitarrist unter dem Künstlernamen Pata (Musiker)
 Ishizuka Tomoji (1906–1986), japanischer Schriftsteller
 Yūsuke Ishizuka (* 1987), japanischer Sprinter